Ивановский, Николай:
 Ивановский, Николай Иванович (1840—1913) — исследователь старообрядцев.
 Ивановский, Николай Иванович (Павел; 1874—1919) — епископ Русской православной церкви, епископ Вяземский, викарий Смоленской епархии.
 Ивановский, Николай Михайлович (1904—1943) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Ивановский, Николай Павлович (1893—1961) — артист балета и педагог, автор книги «Бальный танец XVI—XIX вв».
 Ивановский, Николай Петрович (1843—1910) — профессор патологической анатомии и судебной медицины.